Deze hits waren Dancesmashes op Radio 538 in 2003:

Muziek in 2003
2003
Dancesmashes 2003